Evangeliar von Konstantinopel steht für:

 Codex Sinopensis (Unzial 023), illuminierte Evangelienhandschrift (6. Jhd.)
 Evangeliar von Konstantinopel (13. Jahrhundert), griechisch-lateinische illustrierte Handschrift